Santa Fe puede hacer referencia a:

Localidades y divisiones administrativas

Argentina 
 Provincia de Santa Fe, entidad federal.
 Santa Fe, ciudad, capital de la provincia homónima.

 Gran Santa Fe, aglomerado urbano en torno a la ciudad de Santa Fe.

Bolivia 

 Santa Fe de Yapacaní, localidad en el departamento de Santa Cruz.

Brasil 

 Santa Fé, ciudad en el estado de Paraná.
 Santa Fé de Minas, localidad en el estado de Minas Gerais.
 Santa Fé do Sul, ciudad en el estado de São Paulo.
 Santa Fé do Araguaia, ciudad en el estado de Tocantins.

Chile 

 Santa Fe, localidad.

Colombia 

 Santafé de Bogotá, nombre de la capital colombiana entre 1539 y 1819, y entre 1991 y 2000.
 Santa Fe, localidad de Bogotá.
 Santafe, barrio de Bogotá.
 Santa Fe de Antioquia, municipio del departamento de Antioquia.
 Santa Fe de Ralito, corregimiento del departamento de Córdoba.

Cuba 

 Sante Fe, localidad de La Habana.
 Santa Fe, localidad de la Isla de la Juventud.
 Santa Fe, localidad de Pinar del Río.

España 

 Santa Fe del Panadés, localidad en la provincia de Barcelona.
 Santa Fe de Segarra, localidad en la provincia de Lérida.
 Santa Fe, localidad en la provincia de Granada.
 Santa Fe de Mondújar, localidad en la provincia de Almería.

Estados Unidos 

 Condado de Santa Fe, división administrativa de Nuevo México.
 Santa Fe, localidad en el estado de Florida.
 Santa Fe, localidad en el estado de Misuri.
 Santa Fe, localidad en el estado de Nuevo México.
 Santa Fe, localidad en el estado de Tennessee.
 Santa Fe, localidad en el estado de Texas.
 Rancho Santa Fe, estado de California.

Filipinas 

 Santa Fe, localidad en Cebú;
 Santa Fe, localidad en Leyte;
 Santa Fe, localidad en Nueva Vizcaya;
 Santa Fe, localidad en Romblón;
 Santa Fé de Caraga, bario del municipio de Caraga.

Guatemala 

 Santa Fe, suburbio en Ciudad de Guatemala.

Honduras 

 Santa Fe, localidad en el departamento de Colón;
 Santa Fe, localidad en el departamento de Ocotepeque.

México 

 Santa Fe, localidad de Baja California Sur.
 Santa Fe, localidad de Chihuahua.
 Santa Fe, Coahuila.
 Pueblo de Santa Fe, zona de Ciudad de México.
 Santa Fe, distrito financiero en el Distrito Federal.
 Santa Fe, localidad de Guanajuato.
 Santa Fe, localidad de Jalisco.
 Santa Fe, localidad de Michoacán.
 Santa Fe, localidad de Nayarit.
 Santa Fe, localidad de Nuevo León.
 Santa Fe, localidad de Sinaloa.
 Santa Fe, localidad de Sonora.
 Santa Fe, localidad de Veracruz.

Panamá 

 Santa Fe, localidad en Darién.
 Santa Fe, localidad en Veraguas.

Venezuela 

 Santa Fe, localidad en Falcón.
 Santa Fe, localidad en Sucre.
 Santa Fe, localidad en Miranda.

Arquitectura 

 Centro Comercial Santafé, en Bogotá, Colombia.
 Centro Comercial Santafé, en Medellín, Colombia.
 Centro Santa Fe, centro comercial de la Ciudad de México, México.
 Iglesia abacial de Santa Fe, iglesia católica en Conques, Francia;
 Monasterio de Santa Fe, en Navarra, España.
 Monasterio de Santa Fe, en Zaragoza, España.

Arte 

 Galería Santa Fé, galería - museo de arte en Bogotá, Colombia.

Accidentes geográficos 

 Isla Santa Fe, en Galápagos, Ecuador.

Deportes 

 Independiente Santa Fe, institución deportiva de Bogotá, Colombia.

Música 

 Santa Fe, grupo cubano.

Películas 

 Santa Fe, película de 1997.

Personas 

 Fe (), mártir cristiana.
 Fe, Esperanza, Caridad y su madre Sofía (), mártires cristianas.

Transporte 

 Santa Fe - Carlos Jáuregui, estación del subte de Buenos Aires, Argentina.
 Avenida Santa Fe, vía terrestre en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Estación Santa Fe, estación del ferrocarril Mitre ciudad de Santa Fe, Argentina.
 Estación Santa Fe, estación ferroviaria en Chile.
 Estación Santa Fe, estación ferroviaria en México.
 Hyundai Santa Fe, modelo de automóvil de la marca Hyundai.
 Santa Fe (1896), torpedero de la Armada Argentina.
 Santa Fe (1947), buque de carga.
 ARA Santa Fe (S-1), submarino de la Armada Argentina activo de 1933 a 1956.
 ARA Santa Fe (S-11), submarino de la Armada Argentina activo de 1960 a 1971.
 ARA Santa Fe (S-21), submarino de la Armada Argentina activo de 1960 a 1982.
 ARA Santa Fe (S-43), submarino de la Armada Argentina nunca construido.

En otros idiomas 

 Sancta Fides, toponimia en latín.
 Sainte-Foy, toponimia en francés.
 Saint Faith, toponimia en inglés.